Osoby o tym nazwisku:
 Lech Molewski – polski motolotniarz, nauczyciel, trener lotniowy i motolotniowy
 Tomasz Molewski – polski piłkarz